

Itapeva (du tupi itá-peb-a, "pierre plate").

 Itapeva, est une municipalité de l'État de 
 Itapeva, est une municipalité de l'État de São Paulo
 La Lagoa Itapeva est une lagune de l'État du Rio Grande do Sul
 La Plage d'Itapeva est une plage de la municipalité de Torres, dans l'État du Rio Grande do Sul
 La Plage d'Itapeva sud est une plage de la municipalité de Torres, dans l'État du Rio Grande do Sul

Homonymie de toponyme